DDSG steht original für „Erste Donau Dampfschiffahrts Gesellschaft“, eine österreichische Donau-Reederei mit mehr als 175-jähriger Geschichte. Heute ist die Reederei in zwei unabhängige Teilbereiche (Personen- und Frachtschifffahrt) gegliedert.

 Erste Donau-Dampfschiffahrts-Gesellschaft, seit 1829, allgemeine Informationen zur Reederei seit der Gründung
 DDSG Blue Danube, seit 1995, Nachfolgegesellschaft in der Personenschifffahrt
 DDSG-Cargo, seit 1993, Nachfolgegesellschaft in der Frachtschifffahrt

Abkürzung